Zeeland (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Zeeland  o Zelanda, província del sud-oest dels Països Baixos 
 Zeeland  o comtat de Zelanda, jurisdicció feudal, format per a una sèrie d'illes als estuaris de l'Escalda, del Mosa i del Rin